72-й выпуск Тура Романдии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам швейцарского региона Романдия. Гонка прошла с 24 по 29 апреля 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018. Победу одержал словенский велогонщик Примож Роглич из .

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд категории UCI WorldTeam были обязаны принять участие в гонке. Также организаторы пригласили бельгийскую проконтинентальную команду «». Всего на старт соревнования вышли 133 гонщика. До финиша доехали 103 спортсмена.

Маршрут 
Гонка стартовала с 4-километрового пролога в Фрибурге. Первый этап с финишем в Делемоне предлагал подходящую местность для панчеров с подъёмам, преодолевавшимся два раза — за 50 км и 20 км от финиша. Его протяжённость составляла 6,19 км со средним градиентом 6,4 % и максимальным до 9 %. Второй этап между Делемонтом и Ивердон-ле-Бен был более благоприятным для спринтеров. Затем следовала горная разделка протяжённостью почти 10 километров и вертикальным перепадом 781 метр между Оллоном и лыжным курортом Вийяр-сюр-Оллон. Четвертый этап стартовал и финишировал в Сьоне и являлся ключевым в борьбе за победу в общем зачёте. Он включал пять подъёмов, три из которых первой категории и две второй категории. Последний из них располагался за 30 километров до финиша. Последний этап между Мон-сюр-Ролле и Женевой представлял ещё одну возможность для спринтеров побороться за победу на этапе..

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4 
Эган Берналь несколько раз атаковал на последнем подъёме, Рогличу всегда удавалось сесть ему на колесо. Сформировалась группа фаворитов. Фульсанг контратоковал из неё после спуска и, сумев оторваться, выиграл этап. В борьбе за бонусные секунды 2-е и 3-е места заняли Берналь и Роглич.

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Романдии 2018 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 2018 году
Апрель 2018 года